Le terme élection présidentielle de 2005 peut renvoyer à : 
 Élection présidentielle bolivienne de 2005 ;
 Élection présidentielle du Burkina Faso de 2005 ;
 Élection présidentielle chilienne de 2005 ;
 Élection présidentielle croate de 2005 ;
 Élection présidentielle iranienne de 2005 ;
 Élection présidentielle palestinienne de 2005 ;
 Élection présidentielle polonaise de 2005.

Voir aussi